Moos, um município da Alemanha, na estado de Baden-Württemberg
Moos, um município da Alemanha, na estado de Baviera

Desambiguação